Минский полумарафон () — ежегодный полумарафон, который проводится в Минске. Традиционно проходит во второе воскресенье сентября в день города Минска. Является членом AIMS. Кроме полумарафона также проводятся забеги на 10,5 км и 5,5 км.

История 
В связи с массовыми акциями протеста после президентских выборов в Белоруссии 2020 года Минский полумарафон 2020 года был отменен.

Маршруты 
Участники всех маршрутов Минского полумарафона стартуют на проспекте Победителей рядом с Дворцом спорта и направляются в сторону проспекта Независимости до ГУМа, где маршруты расходятся. Маршруты объединяются только в самом конце на перекрёстке проспекта Машерова и проспекта Победителей. Участники финишируют через ту же арку, с которой они стартовали.

21,1 км 
Участники стартуют на проспекте Победителей рядом с Дворцом спорта и направляются в сторону проспекта Независимости, пробегая на площади Свободы рядом с Минской городской ратушей и костёлом Пресвятой Девы Марии. Возле ГУМа участники поворачивают направо и бегут в сторону площади Независимости. По пути пробегают мимо зданий Национального банка, Комитета государственной безопасности, отеля «Минск», главпочтамта. Выбегая на площадь Независимости, участники видят Красный костёл и Дом Правительства. Далее участники разворачиваются под эстакадой в районе Бобруйской улицы, вновь пробегают через площадь Независимости рядом с главным корпусом БГУ, зданием Минского городского исполнительного комитета и рядом с главпочтамтом поворачивают направо на улицу Володарского, на следующем перекрёстке они поворачивают налево и бегут по улице Карла Маркса до Национального академического театра им. Янки Купалы. Рядом с театром участники поворачивают налево на улицу Энгельса и на следующем перекрёстке с проспектом Независимости поворачивают направо, выбегая на Октябрьскую площадь. Следуя вперед, участники пробегают мимо Дворца Республики, Белорусского государственного цирка и выбегают на площадь Победы. С площади Победы они поворачивают на улицу Киселева и сразу же бегут налево в сторону дома-музея I съезда РСДРП, где поворачивают направо на Коммунистическую улицу.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Полумарафоны
Международные спортивные соревнования в Минске
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Белоруссии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2013 года
Спорт в Белоруссии в 2013 году